Acosta steht für:
 Acosta (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Acosta (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Acosta (Gerätebau), Marke für Elektrogeräte

geographische Objekte:
 Acosta (Kanton), Kanton in der Provinz San José, Costa Rica
 Acosta (Municipio), Verwaltungseinheit in Monagas, Venezuela
 Acosta (Pennsylvania), Ort im Somerset County, Vereinigte Staaten
 Acosta Colonia, Ort im Hidalgo County, Texas, Vereinigte Staaten
 Acosta Grant, Civil district im Putnam County, Florida, Vereinigte Staaten
 Puerto Acosta, Stadt in Camacho, Bolivien
 Acosta-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktika

Siehe auch:
 Agosta (Begriffsklärung)